A 2007-es rali-világbajnokság volt a 35. rali-világbajnoki szezon. Tizenhat versenyből állt, 2007. január 19-én vette kezdetét és december 2-án végződött. Sébastien Loeb megvédte címét és negyedik világbajnokságát nyerte. Másodikként a Ford versenyzője Marcus Grönholm, harmadikként pedig a szintén Fordos Mikko Hirvonen végzett. A gyártók versenyét a Ford nyerte.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2007-es rali-világbajnokságról a wrc.com honlapon
 2007-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali